Oceanic II bezeichnet als Schiff:

 ein als Kungsholm gebautes, ehemaliges Kreuzfahrtschiff, siehe Kungsholm (Schiff, 1966)
 Oceanic (Schiff, 1899), inoffizielle Bezeichnung als Abgrenzung zur Vorgängerin Oceanic (1870)
 Oceanic (Schiff, 1965), inoffizielle Bezeichnung als Abgrenzung zur Vorgängerin Oceanic (1950)